3 Pułk Pancerny – oddział broni pancernych Wojska Polskiego II RP (1931-1933)
 3 Pułk Pancerny – oddział broni pancernych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (16 BPanc)
 3 Szkolny Pułk Czołgów – jednostka szkolna ludowego Wojska Polskiego
 3 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich – pułk czołgów ludowego Wojska Polskiego sięgający tradycjami do 3 BPanc z 1 KPanc.